Urbaniesi – abitanti di Urbana
Urbaniesi – abitanti di Urbania